El Torneig de Niça 2014, oficialment conegut com a Open de Nice Côte d'Azur 2014, és una competició tennística professional que es juga sobre terra batuda i està inclosa en les sèries 250 de l'ATP. La 30a edició del torneig es va celebrar entre el 18 i el 24 de maig de 2014 al Nice Lawn Tennis Club de Niça, França.

El tennista letó Ernests Gulbis va guanyar el sisè títol de la seva carrera en sis finals disputades.

Quadre individual masculí

Quadre dobles masculins

Enllaços externs 

 Quadre individual masculí 
 Quadre dobles masculins 

2014
ATP World Tour 2014